Plaats in Indonesië
 Tengah Padang (Talang Empat), een plaats in het bestuurlijke gebied Midden-Bengkulu in de provincie Bengkulu
 Tengah Padang (Teluk Segara), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu in de provincie Bengkulu